Савиньяно-Ирпино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 1647 человек (2008 г.), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 83030. Телефонный код — 0825.

Покровителями коммуны почитаются святитель Николай, празднование 6 декабря, и святая Анна, празднование 26 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.savignano.av.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики